La B Nazionale 1980-1981 è stata la 20ª edizione della seconda divisione greca di pallacanestro maschile.

Classifica finale

Gruppo Sud

Gruppo Nord

Spareggi retrocessione

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 1980
Pallacanestro nel 1981
B Nazionale 1980-1981